Самве́л Сарки́сович Карапетя́н (; род. 18 августа 1965 года, Калинино, Армянская ССР) — предприниматель, меценат. Президент и основатель группы компаний «Ташир». Президент благотворительного фонда «Ташир». По состоянию на февраль 2022 года занимает 871-е место в рейтинге самых богатых людей мира с оценкой состояния в $3.2 млрд.

Биография 
Родился 18 августа 1965 года в городе Калинино (в настоящее время — Ташир), Армянской ССР, в семье педагогов: отец — специалист по математике, директор школы; мать — преподаватель английского языка.

В 1986 окончил машиностроительный факультет Ереванского политехнического института.

В ноябре 2008 года защитил докторскую диссертацию посвященную исследованию развития системы управления инвестиционной деятельности в крупных диверсифицированных компаниях.

С 1986 руководит заводом эмалированных изделий в городе Калинино (позже переименованный в Ташир): сначала возглавляет технологическую службу, затем — директор предприятия. Позже выкупает завод и в 1989 году преобразует его в собственный многопрофильный кооператив «Зенит» по производству резинотехнических и металлических изделий. В 1992 году переезжает в Россию.

В 1991 году по инициативе Самвела Карапетяна городу Калинино в Лорийской области было возвращено прежнее название — Ташир.

В 1997 году в городе Калуга приобретает компанию «Калугаглавснаб», на базе которой в 1999 году создается строительно-промышленная группа компаний «Ташир», в состав которой постепенно входят производственные, строительные, энергетические активы, снабженческие и сбытовые организации, сети торговых центров, гостиниц, жилых домов, кинотеатров, розничных торговых сетей и ресторанов, — в целом более двухсот компаний.

В 2000 году основывает благотворительный Фонд «Ташир».

В 2003 году начинает экспансию на московский рынок недвижимости с покупки участка земли, где через два года открывается первый современный многофункциональный торгово-развлекательный центр «РИО» на Севастопольском проспекте Москвы (на сегодняшний день — самая большая сеть торгово-развлекательных центров России).

В 2006 году Самвел Карапетян впервые входит в «Рейтинг крупнейших владельцев недвижимости» журнала Forbes с доходом полученным от аренды коммерческой недвижимости $29 млн, который уже в 2007 году увеличивает более чем в два раза — до $67 млн.

C 2017 года входит в рейтинг 500 богатейших людей мира агентства Bloomberg.

В 2020 г. выплатил часть залога за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

В августе 2020 года после катастрофы, произошедшей 4 августа 2020 года в порту Бейрута, Самвел Карапетян заявил о поддержке бейрутских армян и выразил готовность содействовать восстановлению пострадавшей церкви Святого Геворга. По его инициативе благотворительный фонд «Ташир» направил $200 тыс. на восстановление церкви и оказал адресную помощь семьям погибших армян, выделив на эти цели по $10 тыс.

Состояние 
В 2011 году Самвел Карапетян вошел в международный рейтинг The World’s Billionaires американского Forbes заняв 879 место среди богатейших людей планеты с состоянием в $ 1,4 млрд. К 2015 году Самвел Карапетян занимает уже 418 строчку рейтинга.

За прошедшие девять лет по оценке журнал Forbes увеличил состояние в пять раз до $ 3,7 млрд

В 2017 году основатель группы компаний «Ташир» впервые вошел в рейтинг 500 богатейших людей мира, подготовленный агентством Bloomberg, с состоянием в 3,86 млрд долларов США.

Семья 

Женат, трое детей.:
 Карапетян Татевик Самвеловна (род. 1990) — бизнесвумен, первый вице-президент ГК «Ташир», управляющая медийными активами и федеральной сетью кинотеатров «Синема Стар», входящих в ГК «Ташир».
 Карапетян Саркис Самвелович (род. 1992) — бизнесмен, первый вице-президент ГК «Ташир»; с 4 июня 2016 года женат на Саломе Карапетян (Кинцурашвили).
 Карапетян Карен Самвелович — первый вице-президент ГК «Ташир»; с 17 сентября 2017 года женат на Лилит Карапетян (Маркосян).

Брат Карен Карапетян — армянский государственный деятель.

Награды и рейтинги 
 2001 — получает Российскую национальную премию в области бизнеса и предпринимательства «Бизнес-Олимп» — «Заслуженный предприниматель Российской Федерации».
 2001 — награждён золотой медалью в честь 1700-летия принятия христианства в Армении.
 2001 — Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (РПЦ).
 2003 — награждён именными часами Президента России.
 2005 — получает Всероссийскую премию «Российский Национальный Олимп» — орден «За Честь и Доблесть» и нагрудный знак «Золотой Олимп».
 2010 — занял первое место в рейтинге самых влиятельных персон рынка коммерческой недвижимости, составленном ведущим отраслевым изданием CommercialRealEstate.
 2011 — Орден Святого Месропа Маштоца — за значительный вклад в дело защиты национальных интересов, многолетнюю и плодотворную деятельность во имя армянства, преданность, проявленную по отношению к делу обеспечения развития и прогресса Республики Армения и за большие заслуги.
 2011 — лауреат национальной премии «Человек года — 2011» за вклад в экономическое и культурное развитие регионов России.
 2012 — по итогам года вошел в тройку лидеров рейтинга владельцев коммерческой недвижимости России, составленного журналом Forbes.
 2012 — Орден «Славы и Чести» II степени (РПЦ) — за вклад в восстановление Морского Никольского собора в Кронштадте.
 2012 — на международной выставке коммерческой недвижимости MAPIC 2012 в Каннах удостоен звания «Персона года».
 2012 — Почётная грамота Президента Российской Федерации — за большой вклад в реализацию мероприятий по восстановлению Кронштадтского Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца.
 2013 — по итогам 2013 года сохранил место в тройке лидеров рейтинга владельцев коммерческой недвижимости России, составленного журналом Forbes.
 2013 — удостоен высшей награды Армянской Апостольской церкви — ордена Святого Григория Просветителя за вклад в строительство Кафедрального собора Преображения Господня в Москве.
 2014 — занял второе место рейтинга крупнейших рантье России, составленного журналом Forbes.
 2014 — возглавил рейтинг самых влиятельных собственников коммерческой недвижимости России рейтинг Commercial Real Estate CRE-100.
 2014 — Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани».
 2015 — сохранил за собой почетное второе место рейтинга крупнейших рантье России, составленного журналом Forbes.
 2015 — возглавил рейтинг самых влиятельных собственников коммерческой недвижимости России рейтинг Commercial Real Estate CRE-100.
 2015 — сохранил за собой почётное второе место рейтинга крупнейших рантье России, составленного журналом Forbes.
 2015 — орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (РПЦ) — за вклад в строительство храма во имя святых первосвятителей равноапостольных Мефодия и Кирилла на Дубровке.
 2015 — Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (Армения) — за активное содействие работам по организации и проведению мероприятий, приуроченных к сотой годовщине Геноцида армян.
 2019 — патриарший орден «Рыцаря Святого Эчмиадзина» за исключительный вклад и заслуги перед Армянской апостольской церковью.

Примечания

Ссылки 
 Карапетян Самвел Саркисович на сайте группы компаний «Ташир» 
 РБК: Самвел Карапетян «У нас все на ручном управлении» 
 Forbes: Миллиардер Самвел Карапетян «Наша маржа — это святое» 

Предприниматели России
Предприниматели Армении
Выпускники Национального политехнического университета Армении
Лауреаты премии «Российский национальный олимп»